2003 Голяма награда на Европа е 13-о за Голямата награда на Европа и девети кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 29 юни 2003 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа